Джон Оссофф (; род. 16 февраля 1987 года, Атланта, Джорджия, США) — американский политик и журналист-расследователь. Был кандидатом от Демократической партии на выборах в Сенат в 2020 году от Джорджии, баллотируясь против действующего сенатора-республиканца Дэвида Пердью. Ни один из кандидатов не достиг 50-процентного порога, что привело к назначению второго тура на 5 января 2021 года. Во втором туре Оссофф победил.

Оссофф был кандидатом от Демократической партии в Конгресс на внеочередных выборах 2017 года по 6-му избирательному округу Джорджии. После победы, но без большинства на общепартийных первичных выборах, он проиграл второй тур, набрав 48,2 % голосов против 51,8 % голосов республиканца Карен Гендель.

Биография

Ранние годы 
Оссофф родился в Атланте, штат Джорджия, в еврейской семье, и вырос в Нортлейке, невключённой общине. Он посещал независимую школу Paideia School в Атланте. Во время учёбы в средней школе стажировался у лидера гражданских прав и члена Палаты представителей Джона Льюиса.

В 2009 году Оссофф окончил Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета со степенью бакалавра наук. Он посещал занятия, которые вели бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт и бывший посол Израиля в США Михаэль Орен. В дальнейшем получил степень магистра наук в Лондонской школе экономики в 2013 году.

Начало карьеры 
Оссофф работал сотрудником службы национальной безопасности и помощником члена Палаты представителей Хэнка Джонсона в течение пяти лет. У него было сверхсекретное разрешение на пять месяцев. Он покинул офис Джонсона в 2012 году, чтобы получить степень магистра в Лондонской школе экономики. Прежде чем работать на Джонсона, он работал стажёром у члена Палаты представителей и лидера гражданских прав Джона Льюиса, который и порекомендовал его Джонсону.

С 2013 года Оссофф является управляющим директором и главным исполнительным директором Insight TWI, лондонской телекомпании, занимающейся расследованиями, которая работает с репортёрами над созданием документальных фильмов о коррупции в зарубежных странах. Фирма подготовила расследования BBC о военных преступлениях и эскадронах смерти ИГИЛ в Восточной Африке. Он также участвовал в создании документального фильма о постановке спектакля в Сьерра-Леоне.

Кампания в Палату представителей (2017)

Выборы в Сенат (2020—2021)

Политические взгляды 
По данным The New Yorker в 2017 году, Оссофф занимает «прогрессивные позиции по вопросам женщин и здравоохранения» и «умеренные позиции в отношении рабочих мест и безопасности». По данным The Washington Post, кампания Оссоффа 2017 года решила не превращать внеочередные выборы в референдум по скандалам связанным с Трампом, а сосредоточиться на «политических решениях президента и республиканцев в Конгрессе». В The Atlanta Journal-Constitution писали, что он «часто пытался избежать национализации кампании из-за опасений потерять умеренных избирателей». Точно так же The New York Times отметила, что его кампания 2017 года дистанцировалась от национальной части Демократической партии.

В 2020 году The Atlanta Journal-Constitution писала, что Оссофф был «более непримиримым в отношении принятия либеральных политических идей, чем его предшественники-демократы во время прошлых гонок по всему штату».

Аборты 
Джон Оссофф выступает за право на аборт.

Легализация каннабиса 
Оссофф поддерживает легализацию каннабиса.

Поддержка населения в пандемию COVID-19 
Оссофф поддерживает увеличение экономической помощи предприятиям и домохозяйствам, пострадавшим от пандемии COVID-19, и считает, что тестирование, лечение и вакцины от COVID-19 должны быть бесплатными.

Уголовное правосудие 
Политик выступает против тюремного заключения за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. На его веб-сайте говорится: «Жестокие преступления, убийства, изнасилования, торговля людьми и коррупция процветают, в то время как мы тратим миллиарды на заключение ненасильственных преступников, совершивших преступления, связанные с наркотиками». Он также выступает как против отказа от финансирования полиции, так и против отмены иммиграционной и таможенной службы США.

Климат и экологическая ситуация 
Он принимает научный консенсус по климату и сказал, что «изменение климата представляет собой угрозу нашей безопасности и процветанию». Он поддерживает участие США в Парижском соглашении. Однако не поддерживает «Зелёный новый курс».

Правительственная реформа 
Оссофф призвал отменить «расточительные, антиконкурентные субсидии с особыми интересами, которые затрудняют предпринимателям привлечение капитала, выход на рынок, создание рабочих мест и конкуренцию с более крупными фирмами, у которых есть лоббисты в Вашингтоне». Он рассказал, что правительство финансирует «16 миллиардов долларов на дублирующиеся программы, что можно сократить». Джон Оссофф поддерживает государственность округа Колумбия и Пуэрто-Рико.

Здравоохранение 
Оссофф поддерживает Закон о доступном медицинском обслуживании (также известный как Obamacare). Его политика в области здравоохранения включает три принципа: «Во-первых, ни один американец не должен страдать или умирать от предотвратимых или излечимых болезней. Во-вторых, никто не должен разоряться из-за болезни. И, в-третьих, ни один бизнес не должен разориться или увольнять сотрудников, потому что не может оплатить страховые взносы». Он не поддерживает продвижение системы здравоохранения с одним плательщиком, такой как Medicare for All. Он выступал против версий Закона США о здравоохранении в марте и мае 2017 года, республиканского закона в Палате представителей, который отменил бы Закон о доступном медицинском обслуживании. Он сказал, что версия от мая 2017 года была хуже, чем предыдущая, «потому что она ещё меньше защищает тех, у кого уже есть условия». В интервью The Atlanta Journal-Constitution, что он поддерживает налоговые льготы для малых предприятий, связанных с здравоохранением.

Иммиграция 
Оссофф поддерживает всеобъемлющую иммиграционную реформу, которая усилит правоприменительную деятельность вдоль мексиканской границы и обеспечит путь к гражданству для некоторых иммигрантов без документов.

Минимальная заработная плата 
Политик поддерживает повышение федеральной минимальной заработной платы как минимум до 15 долларов за час.

Администрация Трампа 
Оссофф резко критиковал президента Дональда Трампа, критикуя то, что он называет «раскольническим подходом Трампа к правительству», и заявлял: «Я очень уважаю офис. У меня нет большого личного восхищения самим человеком». После того, как Трамп за день до праймериз 19 апреля разослал твит, назвав его «сверхлиберальным демократом», который хотел «защитить преступников, разрешить нелегальную иммиграцию и поднять налоги», Оссофф опроверг заявления Трампа и назвал его «дезинформированным». FactCheck.org обнаружил, что заявление Трампа было искажением и что нет никаких доказательств того, что Оссофф когда-либо выступал за какое-либо широкомасштабное повышение налогов. Тем не менее, Оссофф сказал, что он будет готов работать с Трампом по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как расходы на инфраструктуру. После того, как Трамп раскрыл России секретную информацию, Оссофф сказал об импичменте: «Я не думаю, что мы этого достигнем». Он призвал к «полной, прозрачной и независимой оценке того, какой уровень вмешательства со стороны российской разведки был на выборах в США. И наблюдатели в Конгрессе, и любой независимый советник или комиссия должны следить за этими фактами, куда бы они ни вели».

Избирательные права 
Оссофф поддерживает принятие Закона Джона Льюиса об избирательных правах.

Личная жизнь 
Мать Оссоффа, Хизер Фентон, австралийская иммигрантка, стала соучредителем NewPower PAC, организации, которая занимается избранием женщин в местные офисы по всей Джорджии. Его отец, Ричард Оссофф, еврей по происхождению из России и Литвы, владеет издательской компанией Strafford Publications.

Оссофф женат на Алише Крамер, которая является резидентом по акушерству и гинекологии в Университете Эмори. 17 декабря 2021 года у супругов родилась дочь Эва Бет Оссофф.

Примечания

Ссылки 
 

Политики США XXI века
Члены Демократической партии США
Сенаторы от штата Джорджия
Выпускники Джорджтаунского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Действующие сенаторы США